Miejscowości w USA:
 Hindman – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Knott
Gminy w USA:
 Hindman (ang. Hindman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe